Talk Talk peut désigner plusieurs choses :

 Talk Talk est un groupe britannique de musique pop, initialement affilié au mouvement new wave ;
 Talk Talk est une chanson du groupe Talk Talk sortie en single en 1982 ;

 TalkTalk est une entreprise britannique de télécommunications fondée en 2003 ;
 , service de VOD et de télévision à la demande appartenant au groupe précédent.

Voir aussi 

Talk Talk Talk, album du groupe britannique The Psychedelic Furs sorti en 1981.